Anders Østensen – politico norvegese
 Cecilie Østensen Berglund – giudice della Corte Suprema norvegese
 Olaf Østensen – matematico norvegese
 Østen Østensen – tiratore a segno norvegese
 Simen Østensen – fondista norvegese